«Animal Nitrate» — песня группы Suede, выпущенная третьим синглом из дебютного альбома Suede 22 февраля 1993 года. Достигла седьмого места в британском чарте синглов, став, таким образом, самым успешным синглом с альбома.

Название песни — отсылка к наркотическому веществу амилнитриту (), применяемому для увеличения сексуального удовольствия. По словам обозревателя BBC Криса Джонса, «несмотря на своё двусмысленное название, эта немного вызывающая и циничная песня успешно подытожила, каково было в то время в Лондоне быть молодым и химически зависимым».

По одной из версий, песня была написана о Джастин Фришманн, которая ушла от Бретта Андерсона и стала встречаться с Дэймоном Албарном, впоследствии не скрывавшим своё пристрастие к наркотикам.

Ещё до выпуска сингла Suede исполнили «Animal Nitrate» на BRIT Awards 1993 года.

Согласно официальной биографии Suede Love and Poison, на гитарный рефрен песни повлияло музыкальное вступление к сериалу на BBC Dixon of Dock Green. «Animal Nitrate» первоначально не планировалось выпускать отдельно: Бретт Андерсон собирался сделать третьим синглом песню «Sleeping Pills», но был переубеждён владельцем Nude Records Солом Гэлперном.

Клип на песню был срежиссирован Педро Романьи. Он был запрещён к показу из-за изображения целующихся мужчин, но стал победителем первого конкурса MTV Euro Video Song 1993 года.

В марте 2005 года журнал Q поместил «Animal Nitrate» в список 100 Величайших гитарных композиций под номером 97.

В мае 2007 года журнал NME поместил «Animal Nitrate» в список 50 Величайших инди-гимнов под номером 43.

Список композиций

Примечания 

Песни Suede
Песни о наркотиках